Holub bzw. Hołub ist der Familienname folgender Personen:

 Achim Holub (* 1966), österreichischer Dirigent
 Adolf Otto Holub (1882–1952), österreichischer Künstler 
 Emil Holub (1847–1902), österreichischer Afrikaforscher
 Georg Holub (1861–1919), österreichischer Maler
 Jan Holub (* 1983), tschechischer Eishockeyspieler 
 
 Karl Holub (1830–1903), böhmischer Waffentechniker
 Lukas Holub (* 2002), österreichischer American-Football-Spieler
 Małgorzata Hołub-Kowalik (* 1992), polnische Sprinterin 
 Manfred Holub (* 1957) österreichischer Popsänger
 Miroslav Holub (1923–1998), tschechischer Dichter
 Olena Holub (* 1951), ukrainische Malerin, Autorin und Kunstkritikerin
 Oscar Holub (* 1951), österreichischer Zeichner, Maler und Texter
 Otto Holub (1928–1977), tschechisch-deutscher Regisseur und Drehbuchautor
 Rolf Holub (* 1956), österreichischer Kabarettist und Politiker
 Tomáš Holub (* 1967), tschechischer Geistlicher, Bischof von Pilsen